ePrix Long Beach 2015 (oryg. Formula E Long Beach ePrix 2015) – szósta runda Formuły E w sezonie 2014/2015. Zawody odbyły się 4 kwietnia 2015 roku na ulicznym torze w Long Beach.

Lista startowa

Wyniki

I Sesja treningowa

II Sesja treningowa

III Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Wyścig 
Źródło: Autosport

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po zakończeniu wyścigu

Kierowcy

Zespoły

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów Formuły E
2015 w Formule E
2015 w Kalifornii
Long Beach